Bayezid Osman (París, 23 de junio de 1924-Nueva York, 6 de enero de 2017) también conocido como Osman Bayezid Osmanoğlu (debido a la ley de apellidos vigente en Turquía desde 1934), o por su nombre imperial otomano como príncipe Şehzade Bayezid Efendi, fue el 44.º jefe de la dinastía osmanlí o Casa de Osman, que gobernó el Imperio otomano entre 1299 y 1922. La monarquía fue abolida en 1922 y reemplazada por la República de Turquía. Si hubiese accedido al trono, habría sido conocido como gran sultán Bayezid III.

Biografía 

Era el primer miembro de la dinastía osmanlí que nació en el exilio y el segundo hijo de Ibrahim Tevfik (Beşiktaş, Estambul, 24 de septiembre de 1874-Cimiez, Niza, 31 de diciembre de 1931), nieto del sultán Abdülmecit I, con su cuarta esposa, Hadice Sadiye Hanim (Kabitache, 1 de abril de 1898-9 de agosto de 1986). Perteneció a una de las ramas más jóvenes de la Casa de Osman.

Después de que sus padres se separaran, su padre falleció en 1931 y su madre volvió a casarse con un ciudadano estadounidense. En 1941 se radicó en Estados Unidos junto con su madre, su hermano mayor y dos hermanastros. Fue oficial de las Fuerzas armadas de los Estados Unidos y trabajó en una biblioteca en Nueva York.
 
El 23 de septiembre de 2009, tras la muerte de Ertugrul Osman V, se convirtió en cabeza de la Casa de Osman. Nunca se casó ni tuvo hijos. El heredero de Bayezid Osman es Dündar Alí Osman (nacido en 1930), que es bisnieto (en línea puramente masculina) del sultán Abdul Hamid II.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 Saatlimaarif

Pretendientes al trono otomano
Musulmanes de Turquía
Otomanos del siglo XX
Dinastía otomana
Nacidos en París